Aleksandr Vlasov (kunstschaatser), Russisch kunstschaatser
 Aleksandr Vlasov (politicus), politicus uit de Sovjet-Unie
 Aleksandr Vlasov (voetballer), Russisch voetballer
 Aleksandr Vlasov (wielrenner), Russisch wielrenner
 Aleksandr Vlasov (basketbalcoach), Russisch basketbalcoach